Aglossochloris hammeri är en fjärilsart som beskrevs av Ebert 1965. Aglossochloris hammeri ingår i släktet Aglossochloris och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
hammeri